A Medalha Rudolf Virchow () é a mais significativa condecoração da Deutsche Gesellschaft für Pathologie (DGP). É concedida a pesquisadores que obtiveram reconhecimento no desenvolvimento da patologia. É concedida desde 1981 bianualmente. É denominada em memória de Rudolf Virchow, primeiro presidente da Deutsche Pathologische Gesellschaft após sua fundação em 1897.

Recipientes

1981: Franz Büchner
1983: Walter Müller
1985: Walter Büngeler
1987: Wilhelm Doerr
1989: Christoph Hedinger
1991: Hans-Werner Altmann
1993: Wolfgang Oehmichen
1995: Karl Lennert
1997: Gerhard Seifert
1999: Ekkehard Grundmann
2001: Roland Bässler
2003: Robert Fischer
2005: Dieter Harms
2007: Gottfried Geiler
2009: Philipp U. Heitz
2011: Hans Konrad Müller-Hermelink
2013: Paul Kleihues
2015: Manfred Dietel
2017: Ferdinand Hofstädter
2019: Michael Mihatsch
2021: Udo Löhrs

Ligações externas
Rudolf-Virchow-Medaille bei der Deutschen Gesellschaft für Pathologie

Prêmios de medicina
Prêmios de ciência e engenharia da Alemanha